Roselli ima više značenja:
 Roselli, Chieti
 Roselli, Frosinone
 Roselli, Perugia